Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Ufeus
 Ugana
 Ugia
 Ugiodes
 Ulochlaena
 Ulolonche
 Ulosyneda
 Ulotrichopus
 Uncula
 Uniptena
 Uniramodes
 Uollega
 Upothenia
 Uracontia
 Uripao
 Ursogastra
 Usbeca
 Uzinia
 Uzomathis

Примечания 

Совки
Списки бабочек